Häuserhof bezeichnet:

 Häuserhof (Bremberg), Wohnplatz in Bremberg
 Häuserhof (Dettighofen), Wohnplatz in Dettighofen, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Häuserhof (Gutenacker), Wohnplatz in Gutenacker
 Häuserhof (Münsterhausen), Ortsteil von Münsterhausen
 Häuserhof (Neu-Ulm), Stadtteil von Neu-Ulm
 Häuserhof (Ober-Widdersheim), Ortsteil von Nidda

Siehe auch
 Hauserhof